Dalatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Dalatjärnen (Hemsjö socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Dalatjärnen (Töllsjö socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun, 
Dalatjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 
Dalatjärnarna (Tännäs socken, Härjedalen, 695497-133508), sjö i Härjedalens kommun,  (10,5 ha)
Dalatjärnarna (Tännäs socken, Härjedalen, 695519-133541), sjö i Härjedalens kommun, 
Dalatjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Dalatjärnen (Skogs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (3 ha)
Dalatjärnen (Säbrå socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Dalatjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,

Se även
Dalstjärn
Daltjärn
Daletjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn